Atanassow () ist die männliche Form eines bulgarischen Familiennamens, abgeleitet von dem Vornamen Atanas. Die weibliche Form ist Atanassowa.

Namensträger 

 Dimitri Atanassow (* 1927), bulgarischer Skirennläufer
 Dinko Atanassow (* 1938), bulgarischer Volleyballspieler
 Gabriela Atanassowa (* 1983), bulgarische Sportgymnastin
 Georgi Atanassow (Komponist) (1882–1931), bulgarischer Komponist und Dirigent
 Georgi Atanassow (1933–2022), bulgarischer Politiker und Ministerpräsident
 Georgi Atanassow (Ruderer) (* 1947), bulgarischer Ruderer

 John Atanasoff (1903–1995), US-amerikanischer Computerpionier
 Malin Atanassow (* 1946), bulgarischer Eishockeyspieler
 Margarit Atanassow (* 1958), bulgarischer Boxer
 Marija Atanassowa (1926–2000), bulgarische Pilotin und Abgeordnete
 Martin Atanassow (* 1996), bulgarischer Volleyballspieler
 Nikola Atanassow (1886–1969), bulgarischer Komponist und Musikpädagoge
 Nikolai Atanassow (Turner) (* 1924), bulgarischer Turner
 Nikolai Atanassow (Leichtathlet) (* 1974), bulgarischer Weitspringer
 Peter Atanassow (* 1968), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Rajna Atanassowa (* 1944), bulgarische Turnerin
 Schiwko Wangelow Atanassow (* 1960), bulgarischer Ringer
 Schterjo Atanassow (1902–1967), bulgarische Politiker und Offizier
 Slatina Atanassowa (* 1980), bulgarische Gewichtheberin
 Stanimir Atanassow (* 1976), bulgarischer Kanute
 Swetoslaw Atanassow (* 1960), bulgarischer Skilangläufer
 Walentin Atanassow (* 1961), bulgarischer Bobsportler
 Zantscho Atanassow (* 1954), bulgarischer Judoka

Siehe auch 
 (3546) Atanasoff, Asteroid des Hauptgürtels
 Atanassow-See unmittelbar nordöstlich der Stadt Burgas in Bulgarien
 Atanasoff-Berry-Computer
 Atanasov
 Atanasova Point
Familienname
Slawischer Personenname